Список угрожаемых видов мхов содержит перечень видов высших растений из отделов настоящих (Bryophyta), печёночных (Marchantiophyta) и антоцеротовых (Anthocerotophyta) мхов, объединяемых в группу мохообразных, которым Международным союзом охраны природы и природных ресурсов (МСОП) присвоены охранные статусы «Уязвимый вид» (Vulnerable species, ), «Вымирающий вид» (Endangered species, ) либо «Вид на грани исчезновения» (Critically Endangered species, ). В настоящее время в Красный список угрожаемых видов МСОП (The IUCN Red List of Threatened Species) занесено 76 редких и исчезающих видов мхов, из них 24 вида — уязвимые, 29 видов — вымирающие и 23 вида — находящиеся на грани исчезновения. Ещё три вида мхов значатся в данном списке как уже вымершие (категория «Исчезнувший вид», Extinct species, ). Они также представлены в этом перечне.

Отдел Антоцеротовые мхи (Anthocerotophyta) 
  Anthoceros neesii
  Dendroceros japonicus

Отдел Настоящие мхи (Bryophyta)

Класс Листостебельные мхи (Bryopsida)

Подкласс Bryidae 
  Acritodon nephophilus
  Brymela tutezona
  Distichophyllum carinatum
  Donrichardsia macroneuron
  Echinodium renauldii
  Echinodium setigerum
  Flabellidium spinosum
  Gradsteinia torrenticola
  Lepidopilum grevilleanum
  Limbella fryei
  Mamillariella geniculata
  Merrilliobryum fabronioides
  Neckeropsis pocsii
  Neomacounia nitida
  Ochyraea tatrensis
  Orthodontopsis bardunovii
  Orthotrichum truncato-dentatum
  Pinnatella limbata
  Renauldia lycopodioides
  Sciaromiopsis sinensis
  Taxitheliella richardsii
  Thamnobryum angustifolium
  Thamnobryum fernandesii

Подкласс Dicranidae 
  Aschisma kansanum
  Bryoxiphium madeirense
  Ditrichum cornubicum
  Fissidens hydropogon
  Hypnodontopsis apiculata
  Jaffueliobryum arsenei
  Leucoperichaetium eremophilum
  Mitrobryum koelzii
  Ozobryum ogalalense
  Skottsbergia paradoxa
  Weissia multicapsularis

Класс Сфагновые мхи (Sphagnopsida) 
  Ambuchanania leucobryoides
  Sphagnum novo-caledoniae

Класс Такакиевые мхи (Takakiopsida) 
  Takakia ceratophylla

Отдел Печёночные мхи (Marchantiophyta)

Класс Jungermanniopsida

Подкласс Jungermanniidae 

  Andrewsianthus ferrugineus
  Bazzania bhutanica
  Bryopteris gaudichaudii
  Calypogeia rhynchophylla
  Caudalejeunea grolleana
  Cladolejeunea aberrans
  Cololejeunea magnilobula
  Diplocolea sikkimensis
  Drepanolejeunea aculeata
  Drepanolejeunea bakeri
  Drepanolejeunea senticosa
  Fulfordianthus evansii
  Haesselia roraimensis
  Hattoria yakushimensis
  Jamesoniella undulifolia — Северная Евразия, ранее был широко распространён от Британских островов до Чукотки, однако в настоящее время исчез на большей части своего ареала в Европе, сохранился в основном в Северной и Северо-Восточной Азии.
  Kurzia sinensis
  Leptolejeunea tridentata
  Myriocolea irrorata
  Myriocoleopsis fluviatilis
  Nardia huerlimannii
  Nowellia wrightii
  Perssoniella vitreocincta
  Phycolepidozia exigua
  Radula jonesii
  Radula visianica
  Scaphophyllum speciosum
  Schistochila macrodonta
  Schistochila undulatifolia
  Sphaerolejeunea umbilicata
  Spruceanthus theobromae
  Symbiezidium madagascariensis

Подкласс Metzgeriidae 
  Eopleurozia simplicissima
  Vandiemenia ratkowskiana

Подкласс Pelliidae 
  Sewardiella tuberifera

Класс Marchantiopsida 
  Aitchisoniella himalayensis
  Geothallus tuberosus
  Riccia alatospora
  Riccia atlantica
  Sphaerocarpos drewei
  Stephensoniella brevipedunculata

См. также 
 Список угрожаемых видов грибов, водорослей и плауновидных растений
 Список угрожаемых видов папоротников
 Список угрожаемых видов голосеменных
 Список угрожаемых видов цветковых растений
 Список угрожаемых видов животных

Примечания 

Мохообразные
Мхи